Джиффони-Валле-Пьяна () — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.

Население составляет 10 982 человека, плотность населения составляет 126 чел./км². Занимает площадь 87 км². Почтовый индекс — 84095. Телефонный код — 089.

В коммуне 25 марта особо празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы.

Ссылки 

Города Италии